José González peut désigner : 
 José González (1914-?), un basketteur chilien ;
 José Froilán González (1922-2013), un pilote automobile argentin ;
 José González (1939-2009), un illustrateur et un dessinateur espagnol de bandes dessinées ;
 José Gonzalez (1943-), un homme politique français ;
 José González (1947-), un catcheur portoricain ;
 José González Ganoza (1954-1987), un gardien de but péruvien de football ;
 José González (1954-), un karatéka espagnol ;
 José González (1966-), un footballeur et entraîneur espagnol ;
 José Jaime González Pico (1968-), un coureur cycliste colombien ;
 José González (1978-), un chanteur suédois ;
 José González (1995-), un footballeur mexicain.